Schillen ist der Name folgender Person:

 Ida Schillen (* 1956), deutsche Politikerin der LINKEN

Siehe auch:
 Szillen
 Chillen